HRF steht als Abkürzung für:

 Hrvatski Radijski Festival, kroatisches Musikfestival
 Human Rights First, US-amerikanische Menschenrechtsorganisation (1978)
 Human Rights Foundation, US-amerikanische Menschenrechtsorganisation (2005)

Abkürzung